Gwaladse ist der Familienname folgender Personen:

 Ewgen Gwaladse (1900–1937), georgischer Widerstandskämpfer
 Guranda Gwaladse (1932–2020), georgische Botanikerin